Retablo steht für:
 Retabel, spanisch retablo, Altarplastiken oder -schnitzereien im spanischsprachigen Raum, siehe Altarretabel
 Retablo (Film), peruanischer Spielfilm von 2017